Владимир Кузин: Кузин, Владимир Семёнович (1930—2007) — советский лыжник.
 Кузин, Владимир Сергеевич (род. 1938) — советский и российский учёный-педагог, академик Российской академии образования (2001).